Безальтернативные выборы в Верховный Совет РСФСР II-го созыва прошли 9 февраля 1947 года.

Предшествующие события 
Выборы в Верховный Совет РСФСР прошли после окончания Второй мировой войны во время продолжающегося голода в стране, а также ряда восстановительных программ, в крайне неспокойной обстановке холодной войны, когда СССР завершал получение атомной бомбы, а послевоенные политические чистки, как например Ленинградское дело, дело врачей и борьба с космополитизмом были недалеки от своего пика.

Однако пропаганда, например, об обязательстве всех граждан участвовать в выборах, начинала постепенно сходить на нет, и лозунг: «Не должно быть ни одного избирателя, который не использует своего почетного права избирать депутатов в Верховный орган Советского государства. Не должно быть ни одного активного гражданина, который бы не считал своим гражданским долгом содействовать участию всех без исключения избирателей в выборах в Верховный Совет» постепенно был изъят из обращения.

Ход выборов 
Советская пропаганда активно освещала выборы в своих новостных изданиях с противопоставлением их выборами стран Западной Европы и Северной Америки, ставя акцент на их, якобы, прозрачности и честности. Сами выборы проходили согласно Положению о выборах в Верховный Совет РСФСР, утвержденного указом президиума Верховного совета РСФСР от 26 ноября 1946 года.

Галерея

Итог

Примечания 

1947 год в России
Выборы 1947 года
Россия
События 6 февраля
Выборы в России
Февраль 1947 года